J6B steht für:

 Shenyang J-6B, ein chinesischer Lizenzbau des sowjetischen Militärflugzeuges MiG-19
 Svenska Aero Jaktfalken, ein schwedisches Jagdflugzeug

J6B